Duas Igrejas (dt. Zweikirchen) ist der Name folgender Orte und Gemeinden in Portugal:

 Duas Igrejas (Miranda do Douro), Gemeinde im Concelho de Miranda do Douro
 Duas Igrejas (Paredes), Gemeinde im Concelho de Paredes
 Duas Igrejas (Penafiel), Gemeinde im Concelho de Penafiel
 Duas Igrejas (Vila Verde), Ort und ehemalige Gemeinde im Concelho de Vila Verde